Carl Elberling kan syfta på bland andra:

 Carl Elberling (1800-1870), dansk filolog och skolman
 Carl Elberling (1834-1925), dansk geolog och biblioteksman